Завод «Тайра» (Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра») — российское предприятие, основанное в 1955 году. Изготавливает вентиляционные, газоочистные приборы и энергетическое оборудование. Расположено в Советском районе Новосибирска.

История 

Новосибирский энергомашиностроительный завод создан в 1955 году. Основанием для возникновения предприятия послужило возведение Новосибирской ГЭС, для строительной техники гидроэлектростанции были созданы небольшие ремонтные мастерские, на основе которых впоследствии появился завод.

В 1957 году возведены ремонтно-механический и литейный цеха. В 1958 году предприятие поставляет продукцию на Берёзовскую и Назаровскую ГРЭС.

В 1968 году завод начинает производить клапаны для пылегазовоздухопроводов и ролики ленточных конвейеров.

В 1978 году выпускает тракторные краны ТК-5.3 М, бульдозеры на основе трактора Т-130, а также изготавливает нестандартное оснащение для атомных электростанций.

В 1992 году производит вентиляторы низкого и среднего давления, в 1996 году — вентиляторы специального назначения, пылевые, осевые и крышные вентиляторы.

В 2000 году завод поставляет в Ирак 16 фирменных дымососов. В 2001 году налажен выпуск водяных калориферов.

В 2004 году завод начинает производить приточно-вытяжные установки и центральные кондиционеры блочно-модульного типа. В этом же году подписан контракт с австрийской фирмой Frivent.

В 2010 году предприятие поставляет осевые тоннельные вентиляторы Новосибирскому и Минскому метрополитенам.

Продукция 
 Вентиляторы общего и специального назначения
 Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха
 Пылеулавливающее оборудование
 Тепловентиляционное оборудование
 Энергетическое оборудование и тягодутьевые машины
 Центральные вентиляционные установки

Финансовые показатели 
В 2014 году выручка предприятия составила 550 млн рублей.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Новосибирск. Завод энергомашиностроительный. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — 328 с. — ISBN 5-7620-0968-8.

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Кузница уникальных предприятий. Советская Сибирь.

Предприятия Новосибирска